Марі П'єрс і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу П'єрс не брала участі. Стаббс грала в парі з Карою Блек, але в першому колі їх перемогли Даніела Гантухова і Чанда Рубін.

Надія Петрова і Меган Шонессі виграли титул, у фіналі перемігши пару Кончіта Мартінес і Вірхінія Руано Паскуаль з рахунком 6–7(2–7), 6–4, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

JPMorgan Chase Open Doubles
2004 Women's Doubles